Albansk kan syfta på:

 Albanien – en republik i Sydeuropa på Balkanhalvön sedan 1912/1913
 Osmanska Albanien – ett område i osmanska riket 1385–1912
 Albanska – ett indoeuropeiskt språk som är majoritetsspråk i Albanien och Kosovo samt minoritetsspråk i flera länder
 Albaner – en folkgrupp som finns främst i flera länder på Balkanhalvön